Мандт () — многозначный термин.

Топоним 
 Мандт — тауншип в округе Чиппева, Миннесота, США.

Фамилия 
 Мандт, Мартын Мартынович (1800—1858) — прусский и российский врач, хирург, лейб-медик императора Николая I